Оселна — название населённых пунктов в Болгарии:

 Оселна — село в Врачанской области.
 Оселна — село в Софийской области.